Ариф Алимович Алимов (, Ташкент, Российская империя — 2 октября 2005, Ташкент, Республика Узбекистан) — советский и узбекский государственный и партийный деятель, председатель Совета Министров Узбекской ССР (1959—1961).

Биография 
Член ВКП(б) с апреля 1941 г. В 1933 г. окончил Среднеазиатский плановый институт.

 1933—1934 гг. — экономист совхоза «Савот» Андижанской области,
 1934—1935 гг. — экономист Управления народнохозяйственного учёта Узбекской ССР,
 1935—1935 гг. — экономист государственной комиссии урожайности Узбекской ССР,
 1936—1938 гг. — экономист Управления народнохозяйственного учёта Узбекской ССР,
 1938—1939 гг. — заведующий учебной частью Ташкентского техникума народнохозяйственного учёта,
 январь-февраль 1939 г. — заведующий отделом пропаганды Сталинского райкома комсомола г. Ташкента,
 февраль-август 1939 г. — заведующий отделом пропаганды Ташкентского горкома комсомола,
 1939—1940 гг. — заведующий учебной частью Ташкентского техникума народнохозяйственного учёта,
 1940—1941 гг. — начальник Ташкентского областного управления народнохозяйственного учёта,
 июнь-октябрь 1941 г. — заместитель начальника управления народнохозяйственного учёта Узбекской ССР,
 1941—1942 гг. — заведующий отделом пищевой промышленности ЦК КП(б) Узбекистана,
 1942—1943 гг. — первый секретарь Кокандского горкома КП(б) Узбекистана,
 1943—1945 гг. — народный комиссар государственной безопасности Каракалпакской АССР,
 1945—1946 гг. — второй секретарь Андижанского обкома КП(б) Узбекистана,
 1946—1948 гг. — первый секретарь Наманганского обкома КП(б) Узбекистана,
 1948—1950 гг. — первый секретарь Самаркандского обкома КП(б) Узбекистана,
 1950—1951 гг. — министр хлопководства Узбекской ССР,
 1951—1952 гг. — первый секретарь Бухарского обкома КП(б) Узбекистана,
 1952—1956 гг. — первый секретарь Ташкентского обкома КП (б)-КП Узбекистана,
 1956—1957 гг. — секретарь ЦК Компартии Узбекистана,
 1957—1959 гг. — первый секретарь Самаркандского обкома КП Узбекистана,
 1959—1961 гг. — председатель Совета Министров Узбекской ССР,
 1961—1969 гг. — начальник отдела статистики финансов Центрального статистического управления СССР,
 1969—1973 гг. — начальник отдела кадров ЦСУ СССР,
 1973—1975 гг. — начальник Управления кадров ЦСУ СССР,
 1975—1981 гг. — председатель объединения «Узплодовощвинпром»,
 1981—1984 гг. — министр плодоовощного хозяйства Узбекской ССР.

С марта 1984 г. персональный пенсионер союзного значения. Одновременно с 1989 г. председатель Республиканского Совета общества охраны природы Узбекистана.

Депутат Верховного Совета СССР 3-5 созывов.

Награды 
Награды: 2 ордена Ленина (16.01.50, 11.01.57); орден Октябрьской революции (04.03.80); два ордена Трудового Красного Знамени (03.09.71, ?); орден Красной Звезды (06.02.47); орден «Знак Почёта» (23.01.46); медали, Почётная грамота Республики Узбекистан (21.04.92).

Источники 
Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг./ Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия», 1999 г.

Примечания 

Главы правительства Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Первые секретари Самаркандского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Ташкентского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Бухарского обкома КП Узбекистана
Первые секретари Наманганского обкома КП Узбекистана
Персональные пенсионеры союзного значения
Первые секретари Кокандского горкома КП Узбекистана
Министры Каракалпакской АССР
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Вторые секретари Андижанского обкома КП Узбекистана
Народные комиссары и министры Узбекской ССР
Делегаты XXII съезда КПСС